Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2008 — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2008 года, футбольного турнира для клубов-чемпионов каждой из шести конфередераций ФИФА. Матч прошёл 21 декабря 2008 года на «Международном стадионе «Йокогама» в Японии. В нём сошлись эквадорский клуб «ЛДУ Кито» (обладатель Кубка Либертадорес 2008 года) и английский «Манчестер Юнайтед» (победитель Лиги чемпионов УЕФА 2007/08). Несмотря на удаление игрока в составе «красных дьяволов» в начале второго тайма, английский клуб одержал победу в матче со счётом 1:0 благодаря голу Уэйна Руни, забитому на 73-й минуте встречи.

Путь к финалу 
Оба клуба начали своё выступление в турнире со стадии полуфинала. Венесуэльский коллектив провёл свой полуфинальный матч против мексиканского клуба «Пачука», который в свою очередь, обыграл египетский клуб «Аль-Ахли» в 1/4 финала со счётом 4:2 в овертайме. Этот полуфинал прошёл на Олимпийском стадионе в Токио 17 декабря 2008 года. «ЛДУ Кито» в течение первых 26 минут забил два гола, авторами которых стали Клаудио Бьелер и Луис Боланьос.

Соперником «Манчестер Юнайтед» по полуфиналу стал японский клуб «Гамба Осака», который победил в 1/4 финала австралийский клуб «Аделаида Юнайтед» со счётом 1:0. Этот полуфинал прошёл 18 декабря. В первом тайме голы забили Неманья Видич и Криштиану Роналду, и к перерыву «Манчестер Юнайтед» вёл в счёте 2:0. Масато Ямадзаки забил гол на 74-й минуте, но затем два гола забил Уэйн Руни и один —  Даррен Флетчер, на что японский клуб ответил голами Ясухито Эндо с пенальти и Хидэо Хасимото. В итоге матч завершился со счётом 5:3, и «Манчестер Юнайтед» вышел в финал турнира.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 
  на FIFA.com

Клубный чемпионат мира по футболу
2008
Матчи ФК «Манчестер Юнайтед»
Матчи ФК ЛДУ Кито
Международные соревнования по футболу в Японии
События 21 декабря
Декабрь 2008 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2008 году
Чемпионаты мира в Японии
2008 год в Эквадоре